Gli Unrochingi o Unruochingi (in francese Unrochides; in tedesco Unruochinger) furono una dinastia franca che ebbe preminenza in Italia nel secolo IX. La famiglia prende nome dal loro primo membro illustre, Unroch II duca del Friuli vissuto agli inizi del IX secolo.

I membri della casata ebbero vari titoli in Italia, inclusi la marca e il ducato del Friuli, nel nord est. All'epoca questo territorio era ben maggiore rispetto all'attuale Friuli, comprendendo verso ovest tutto il Veneto e le terre fino all'Oglio in Lombardia.

I principali possedimenti di famiglia in realtà erano però collocati nell'odierna Francia, tra la Senna ed il Belgio. Il monastero dinastico, centro del loro potere, si trovava a Cysoing, nei pressi di Tournai.

Berengario del Friuli divenuto re d'Italia, appartenne alla dinastia, non  lasciò eredi maschi. I discendenti che sua figlia Gisla ebbe con il marito Adalberto I d'Ivrea, vengono conteggiati a volte tra gli Unrochingi, ma più propriamente sono da considerare Anscaridi. 

Membri notevoli della dinastia in linea diretta maschile sono:

 Unruoch II del Friuli
 Berengario il Saggio († 835)
 Eberardo del Friuli († 866)
 Unruoch III del Friuli († 874 circa)
 Berengario del Friuli († 924)

Relazioni dinastiche franche

Note

Bibliografia
 

Marchesi del Friuli
Famiglie franche